Putrih je lahko:

 Putrih, majhen lesen sodček
 Putrih, priimek več znanih ljudi